TEA hlorid se može odnositi na:

 Tetraetilamonijum hlorid
 Trietilamonijum hlorid, hidrohloridna so trietilamina